Berville (Sena Marítim), municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França)
 Berville (Val-d'Oise), municipi al departament de Val-d'Oise (França)
 Berville-en-Roumois, municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Berville-la-Campagne, municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Berville-sur-Mer, municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Berville-sur-Seine, municipi al al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França)